

Васеніни — присілок, Орловський район, Кіровська область
 Васеніни — присілок, Юр'янський район, Кіровська область